Referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari și pentru introducerea revocării mandatelor deputaților de către cetățeni  a fost un referendum consultativ (nu decizional). Deși validat, rezultatul acestui referendum nu a fost supus votului în Parlament.

Desfășurare 
Referendumul de la data de 24 februarie 2019 a fost organizat în aceeași zi cu alegerile parlamentare.
Acesta a fost propus de către președintele Partidul Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe 3 noiembrie 2018. La finalul lunii, pe 30 noiembrie, 53 de deputați din 101 au aprobat inițiativa, iar pe 5 decembrie președintele Igor Dodon a ratificat textul propunerii.

Au fost puse două întrebări:
 Sînteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?
 Sînteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?

Potrivit datelor finale ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), prezența la vot a fost de 38,95%. Întrucât cvorumul necesar era de 33%, referendumul a fost validat.

Poziția partidelor

Rezultat

Prima întrebare

A doua întrebare

Note

Referințe 

Referendumuri în Republica Moldova
2019 în Republica Moldova